

Toponymes

Sari-d'Orcino : une commune de Corse, chef-lieu de la microrégion de la Cinarca.
 Sari-Solenzara : une commune de Corse située à l'extrémité septentrionale du Freto.

Sari : ville d'Iran, capitale de la province de Mazandaran.

Langues 
 Sari, langue bantoïde méridionale parlée au Cameroun ;
 Sari, langue charruane éteinte anciennement parlée en Uruguay.

Autres 
 Le sari est un vêtement traditionnel féminin porté en Inde ;
 SARI, acronyme de Systèmes automatisés et réseaux industriels, dénomination de licences professionnelles proposées par les filières EEA ou les IUT GEII) ;
 Sari, société immobilière française aujourd'hui filiale du groupe Nexity.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme